

Faza finałowa

Bibliografia 

Wyniki na stronie worldfootball.net

Puchar Włoch w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 we Włoszech
2019 we Włoszech